Флер () — усадебный дом в местечке Вильнёв-д’Аск на северо-востоке Франции, у самой границы с Бельгией. Он был построен в 1660-е годы в характерном для помещичьих домов Испанских Нидерландов стиле. До 1747 года принадлежал дворянскому семейству де Кассель, которое владело ближайшей деревней Флер. В XXI веке замок делят небольшой краеведческий музей и отдел городской администрации по туризму.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Вильнёв-д’Аск
Усадьбы Франции
Музеи Франции
Здания и сооружения, построенные в 1660-е годы